The Rock Vol.60 è un album della band progressive italiana Arachnes, pubblicato nel 1999. Il disco è un'edizione speciale, versione strumentale di The Goddess Temple, utilizzata solamente per televisione e cinema.

Tracce

 Black Rain - 3.48
 Against My Heart - 3.50
 The King - 3.52
 Shut The Door - 4.10
 First Of All - 3.53
 Sometime - 2.15
 With My Freedom - 3.19
 Coloured World - 4.34

Formazione

 Frank Caruso, chitarre, voce secondaria, basso
 Enzo Caruso, voce, tastiere, piano, organo Hammond
 Paola Casalini, basso
 Graziano Rampazzo, batteria, percussioni